Francisco López peut désigner :

 Francisco López de Villalobos (c.1474-c.1549), un médecin et humaniste espagnol ;
 Francisco Ramiro López (), un ingénieur militaire, artilleur, faisant partie de la noblesse aragonaise ;
 Francisco López de Zárate (1580-1658), un poète espagnol ;
 Francisco López de Gómara (1510-?), un historien espagnol ;
 Francisco López de Zúñiga y Meneses (1599-1656), un noble espagnol ;
 Francisco Amorós López (1921-1985), un footballeur espagnol ;
 Francisco Javier Lopez Peña (1958-2013), un membre de l'organisation ETA ;
 Francisco López Alfaro (1962-), un footballeur espagnol ; 
 Francisco López López (1965-), un footballeur espagnol ;
 Francisco López Contardo (1975-), un pilote automobile chilien.

Voir aussi